Rubinstein ( Rubinșteĭn, Rubinștaĭn, , ) este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Anton Rubinstein, (1829-1894), compozitor, pianist și dirijor rus
 Arthur Rubinstein (1887-1982), pianist polonez
 Gillian Rubinstein (* 1942), scriitoare australiană de cărți pentru copii și piese de teatru
 Helena Rubinstein (1870-1965), femeie de afaceri americană
 Zelda Rubinstein (1933-2010), actriță americană

Vezi și 
 Rubenstein
 Rubin (dezambiguizare)

Nume de familie evreiești
Nume de familie germane